Тяжёлые крейсера типа «Канариас» — единственный тип тяжёлых крейсеров испанского военно-морского флота.
 16-я бригада «Канариас» — воинское формирование в составе сухопутных войск Испании.